Pesem Evrovizije 1965 je bil 10. Izbor za Pesem Evrovizije prireditev zapovrstjo. Luksemburg je dosegel že svojo drugo zmago. Brez točk so že drugič ostale Belgija, Finska, Nemčija in Španija. Prvič je nastopila Irska, država, ki je doslej požela največ zmag.

Rezultati 
<div class="plainlinks">
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" class="wikitable">
    Državajezik
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
<TR>
<TD COLSPAN="5" ALIGN="CENTER" STYLE="BACKGROUND:#EFEFEF;">Za ogled besedila pesmi klikni zvezdico * (zunanje povezave)</FONT></TD>
     Avstrija      <small>nemščina
    Udo Jürgens
    Sag ihr, ich lass sie grüßen *
    4
    16
     Belgija      <small>nizozemščina
    Lize Marke
    Als het weer lente is *
    15
    0
     Danska      <small>danščina
    Birgit Brüel
    For din skyld *
    7
    10
     Finska      <small>finščina
    Viktor Klimenko
    Aurinko laskee länteen * 
    15
    0
     Francija      <small>francoščina
    Guy Mardel
    N'avoue jamais *
    3
    22
     Nemčija      <small>nemščina
    Ulla Wiesner
    Paradies, wo bist du? *
    15
    0
     Irska      <small>angleščina
    Butch Moore
    Walking the Streets in the Rain *
    6
    11
     Italija      <small>italijanščina
    Bobby Solo
    Se piangi, se ridi *
    5
    15
     Luksemburg      <small>francoščina
    France Gall
    Poupée de cire, poupée de son *
    1
    32
     Monako      <small>francoščina
    Marjorie Noël
    Va dire à l'amour *
    9
    7
     Nizozemska      <small>nizozemščina
    Conny van den Bos
    Het is genoeg *
    11
    5
     Norveška      <small>norveščina
    Kirsti Sparboe
    Karusell *
    13
    1
     Portugalska      <small>portugalščina
    Simone de Oliveira
    Sol de inverno *
    13
    1
     Španija      <small>španščina
    Conchita Bautista
    ¡Qué bueno, qué bueno! *
    15
    0
     Švedska      <small>angleščina
    Ingvar Wixell
    Absent Friends *
    10
    6
     Švica      <small>francoščina
    Yovanna
    Non, à jamais sans toi *
    8
    8
     Združeno kraljestvo      <small>angleščina
    Kathy Kirby
    I Belong *
    2
    26
     Jugoslavija      <small>hrvaščina
    Vice Vukov
    Čežnja *
    12
    2
</TABLE>
</TABLE>

Točkovanje 
     
    Žirije
    Nizozemska
    Združeno kraljestvo
    Španija
    Irska
    Nemčija
    Avstrija
    Norveška
    Belgija
    Monako
    Švedska
    Francija
    Portugalska
    Italija
    Danska
    Luksemburg
    Finska
    Jugoslavija
    Švica
    Izvajalci
    Nizozemska
     
    0
    0
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Velika Britanija
    0
     
    5
    0
    0
    0
    1
    6
    0
    3
    0
    0
    1
    5
    0
    0
    0
    5
    Španija
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Irska
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    3
    5
    0
    0
    0
    3
    0
    Nemčija
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Avstrija
    0
    3
    0
    5
    0
      
    0
    0
    0
    0
    0
    5
    3
    0
    0
    0
    0
    0
    Norveška
    0
    0
    0
    0
    0    
    1
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Belgija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Monako
    0
    5
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    Švedska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    3
    0
    3
    0
    0
    Francija
    1
    0
    3
    1
    3    
    0
    0
    0
    5
    0
     
    0
    0
    0
    3
    1
    5
    0
    Portugalska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    1
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Italija
    3
    1
    0
    0
    1    
    0
    0
    3
    3
    0
    3
    0
     
    0
    1
    0
    0
    0
    Danska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    0
     
    5
    0
    0
    0
    Luksemburg
    5
    0
    1
    3
    5    
    5
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
     
    5
    0
    3
    Finska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
    0
    0
    Jugoslavija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
     
    0
    Švica
    0
    0
    0
    0
    0    
    3
    0
    0
    0
    0
    5
    0
    0
    0
    0
    0
    0
     
Zaporedje držav v preglednici je enako zaporedju nastopov.

Zemljevid 

 Zelena = države udeleženke.

1965 v glasbi
Pesem Evrovizije po letih